Хендиджан:

 Хендиджан — город на юго-западе Ирана, в остане Хузестан.
 Хендиджан — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан.